Per Quesnel si può intendere:

Località 
 Le Quesnel – comune francese nel dipartimento della Somme nella regione della Piccardia
 Le Quesnel-Aubry – comune francese nel dipartimento dell'Oise della regione della Piccardia
 Quesnel – città canadese nel distretto regionale di Cariboo della Columbia Britannica.

Persone 
 François Jean Baptiste Quesnel (Saint-Germain-en-Laye, 18 gennaio 1765-1819) – generale francese
 Louis François Quesnel (Parigi, 1773-1815) – generale francese
 Pasquier Quesnel (Parigi, 1634 – Amsterdam, 1719) – teologo giansenista francese.